Slowjanka (ukrainisch: ) ist eine geographische Bezeichnung in der Ukraine:

 Slowjanka (Fluss), linker Nebenfluss des Salhyr

 Slowjanka (Apostolowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe
 Slowjanka (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa
 Slowjanka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Slowjanka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka

Siehe auch:

 Slawjanka